Bonnefon ist der Familienname folgender Personen:

Charles Bonnefon (1871–1936), französischer Journalist
Paul Bonnefon (1861–1922), französischer Philologe